Toponímia:
 Monteagudo (Navarra), municipi de Navarra a la comarca de Tudela dins la merindad de Tudela 
 Monteagudo del Castillo, municipi d'Aragó a la província de Terol i enquadrat a la comarca de la Comunitat de Terol 
 Monteagudo de las Salinas municipi de la província de Conca a la comunitat autònoma de Castella-La Manxa 
 Monteagudo de las Vicarías, municipi de la província de Sòria a la comunitat autònoma de Castella i Lleó 
 Biografies:
 Bernardo de Monteagudo bisbe de Saragossa entre els anys 1236 i 1239 
 Alberto Jiménez Monteagudo (Valdeganga, 1974), futbolista i entrenador castellà 
 Sergio Boris González-Monteagudo (1980, Avilés), futbolista 
 Miscel·lània: Concòrdia de Monteagudo, acord signat el 1291 entre Jaume II d'Aragó i Sanç IV de Castella